Allsvenskan i bandy 2012/2013 var Sveriges näst högsta division i bandy för herrar säsongen 2012/2013.

Grupper

Allsvenska norra
Lag 1–2: Kval till ElitserienLag 3-8: FärdigspelatLag 9-10: KvalspelLag 11–12: Nedflyttning

Allsvenska södra
Lag 1–2: Kval till ElitserienLag 3-8: FärdigspelatLag 9-10: KvalspelLag 11–12: Nedflyttning

Källor
Allsvenskan norra 12/13
Allsvenskan södra 12/13

Fotnoter

Sport i Sverige 2012
Sport i Sverige 2013
Bandysäsongen 2012/2013
2012/2013